Alex White peut désigner :
 Alex White (née en 1983), rameuse d'aviron sud-africaine ;
 Alex White (né en 1988), joueur américain de baseball.